Termenul Biberach poate să însemne:
Biberach (district)
Biberach an der Riß
Biberach (Baden)